Den Namen Zollturm tragen folgende Bauwerke:
 der Zollturm (auch Pulverturm genannt) in Rheinberg
 der Zollturm in Frankfurt-Höchst
 der Zollturm des Wirtshauses an der Lahn in Lahnstein